Ronnie – diminutivo inglese dei nomi Ronald e Veronica
 Ronnie – film thriller statunitense del 2002
 Ronnie – singolo dei The Four Seasons del 1964